Mad Love (en inglés, amor loco) puede referirse a:

 Mad Love, (1994), novela gráfica de Paul Dini, sobre Batman;

 Mad Love, (1980) álbum de Linda Ronstadt;
 Mad Love, (2004) álbum de Draco Rosa;

 Mad Love, (1935), película dirigida por Karl Freund;
 Mad Love, (1995), película dirigida por Antonia Bird.

 «Mad Love» (2018), canción de Sean Paul y David Guetta con Becky G.